Podemos es el nombre que utilizan varias organizaciones:

 Podemos, acrónimo de Poder Democrático Social, partido político boliviano, disuelto en 2009.
 Podemos, partido político brasileño fundado en 1995 bajo el nombre de Partido Laborista Nacional.
 Podemos, partido político español fundado en 2014.
 Podemos, partido político de Guatemala fundado en 1995 bajo el nombre de Movimiento Reformador.
 Podemos, acrónimo de Por la Democracia Social, partido político venezolano. 
 Juntos Podemos Más, coalición política chilena.
 Unidos Podemos, partido político costarricense fundado en 2018.
 Unidos Podemos, coalición política española fundada en 2016 y disuelta en 2019.
 Unidas Podemos, coalición política española fundada en 2019.

Enlaces externos